1-я артиллерийская дивизия может означать:
 1-я артиллерийская дивизия — артиллерийское формирование Русской Императорской Армии.
 1-я гвардейская артиллерийская Глуховская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия прорыва РГК — артиллерийское формирование Рабоче-Крестьянской Красной Армии.